Красноарме́йская у́лица — одна из основных транспортных магистралей города Ростова-на-Дону.

Находится в центре города, и является одной из старейших его улиц. Ранее называлась Скобелевская улица (в честь русского генерала Скобелева).

Начало улицы от проспекта Сиверса через Гвардейскую площадь проходит параллельно Большой Садовой улице до Театрального проспекта. Улица прямая, с количеством полос от четырёх до шести. Пересекает множество переулков и проспектов Ростова-на-Дону, в числе которых Будённовский, Ворошиловский и Кировский проспекты, переулки Халтуринский, Семашко, Газетный и другие.

Красноармейская улица является одной из самых загруженных улиц Ростова-на-Дону, так как по ней проходят многие междугородные автобусные маршруты, идущие с проспекта Шолохова — на проспекте Сиверса, откуда начинается Красноармейская улица, находятся автобусный и железнодорожный вокзалы города.

На Красноармейской улице находятся:
 Бывшая Ростовская соборная мечеть
 Здание бывшей табачной фабрики братьев Асланиди
 Гостиница «Marins Park Otel»
 Дом профсоюзов
 Городская больница № 8
 Сквер имени 1-го Пионерского слёта
 Сетевые торговые центры и офисы банков

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 АНТ РО «Региональное агентство правового содействия»
 Красноармейская улица на карте г. Ростов на Дону (панорамы)
 СТАРЫЕ НАЗВАНИЯ ОСНОВНЫХ УЛИЦ, ПРОСПЕКТОВ И ПЕРЕУЛКОВ РОСТОВА
 ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА О ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ (1870—1886)

Улицы Ростова-на-Дону